Флаг городского поселения Пирого́вский Мытищинского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2577.

1 марта 2012 года, решением Совета депутатов городского поселения Пироговский № 34/4, было утверждено новое положение о флаге городского поселения Пироговский. Рисунок флага и его описание были оставлены без изменений.

Флаг городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг городского поселения Пироговский представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка голубую полосу, соединённую с двумя горизонтальными узкими полосами той же расцветки; при приближении к полосе узкие полосы дугообразно расширяются до соприкосновения с краем полотнища и друг другом; посередине полосы, примыкающей к древку, жёлтая стилизованная роза; верхняя узкая полоса изображена продетой в жёлтый сквозной ромб. Ширина полосы у древка (без примыкающих расширенных концов узких полос) — 2/9 длины полотнища. Белые участки посередине и чередующиеся с ними узкие полосы (без расширяющихся концов) соотносятся как 3,5:2:7:2:3,5».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Пироговский разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности региона.

Символика главной фигуры флага — голубого акведука многозначна:

— композиция флага с акведуком заимствованная из флага Мытищинского района подчёркивает территориальное и историческое единство городского поселения и района, общность интересов.

— Акведук символизирует сложную систему канала имени Москвы, в которую входит ряд водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы.

На берегу Клязьмы расположен посёлок Пироговский — самый крупный населённый пункт и административный центр городского поселения Пироговский, аллегорически изображённый золотым ромбом — геральдическим веретеном, которое также символизирует старейшее предприятие городского поселения — прядильно-ткацкую фабрику, основанную в XIX веке.

Природную символику флага подчёркивает белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания и голубой цвет — символ чистого неба и водных просторов, экологии.

На Пироговской земле находится один из известнейших центров художественных кустарных промыслов — село Жостово. Здесь с тридцатых годов XIX века развивается изготовление расписных лаковых подносов. Изображение на флаге золотой розы аллегорически указывает на старинное ремесло, прославившее местные земли по всему миру.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, энергии и солнечного тепла.

Примечания